Икабья:
 Икабья — посёлок при станции в Каларском районе Забайкальского края России.
 Икабья — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали в Каларском районе Забайкальского края.
 Большая Икабья — река на севере Забайкальского края, правый приток Чары.